Largo do Rosário (Campinas) - oficialmente, Praça Visconde de Indaiatuba, localiza-se no centro da cidade de Campinas
Praça Antônio Prado - chamada anteriormente de Largo do Rosário, localiza-se na área central da cidade de São Paulo
 Largo do Rosário, Penha de França - Largo do Rosário localizado no Bairro da Penha zona Leste de São Paulo

Desambiguação